Přestupný rok může být:
 přestupný rok – problém kalendářů, řešený přidáváním dnů či měsíců
 Přestupný rok (film, Mexiko, 2010) – mexické drama z roku 2010
 Přestupný rok (film, USA, 2010) – americká romantická komedie z roku 2010
 Přestupný rok (film, USA, 2008) – americký krátký film z roku 2008